MSIN, sigle composé de quatre lettres, peut faire référence à :

 , selon la liste des sigles de la téléphonie mobile.
 La Mort subite inexpliquée du nourrisson.